Аскона:

 Аскона — коммуна в Швейцарии.
 Opel Ascona — марка автомобиля, названная в честь коммуны Аскона.
 «Аскона» — российская компания-производитель ортопедических матрацев, названная по марке автомобиля.

Персоналии 
 Аскона, Либрадо (род. 1984) — эквадорский футболист.
 Аскона, Рафаэль (1926—2008) — испанский сценарист. Шестикратный лауреат премии «Гойя».
 Аскона дель Хойо, Хосе (1927—2005) — гондурасский политический деятель, президент страны.
 Аскона, Эдисон (род. 2003) — доминиканский футболист.